Pedocotyle är ett släkte av plattmaskar. Pedocotyle ingår i familjen Diclidophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Pedocotyle